Hilbing heißen folgende geographische Objekte

 Hilbing (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Hilbing (Malgersdorf), Ortsteil der Gemeinde Malgersdorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Hilbing (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hilbig